Levý, Lévy nebo Levy může znamenat:

 Antonín Lewý (Levý; 1845–1897) – český malíř-krajinář
 Bernard-Henri Lévy (* 1948) – francouzský filozof
 Dani Levy (* 1957) – švýcarský režisér, herec a scenárista
 Dani'el Jicchak Levy (1917–1995) – izraelský politik a poslanec
 David Levy (* 1937) – izraelský politik za stranu Likud
 Eugene Levy (* 1946) – kanadský herec
 František Levý (1844–1920) – regionální historik
 Gideon Levy (* 1953) – izraelský novinář
 Harel Levy (* 1978) – izraelský tenista
 Hideo Levy (* 1950) – japonsky píšící Američan a překladatel
 Jackie Levy (* 1960) – izraelský politik za stranu Likud
 Jaime Levy (* 1966) – americká spisovatelka, vysokoškolská pedagožka, designerka uživatelských rozhraní a stratéžka uživatelské zkušenosti
 Jasmin Levy (* 1975) – izraelská zpěvačka
 Ja'ir Levy (* 1952) – izraelský rabín a politik
 Jicchak Levy (* 1947) – izraelský rabín a politik
 Jiří Levý (1926–1967) – český literární teoretik a historik
 John Levy – více osob
 Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) – francouzský filozof
 Maxim Levy (1950–2002) – izraelský politik a poslanec
 Megan Moultonová-Levyová (Moulton-Levy; 1985) – americká tenistka
 Mickey Levy (* 1951) – izraelský politik a policejní důstojník
 Orly Levy (* 1973) – izraelská politička a poslankyně
 Otakar Levý (1896–1946) – český literární teoretik a historik
 Stanislav Levý (* 1958) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Stella Levy (1924–1999) – izraelská důstojnice, politička a poslankyně
 Šabtaj Levy (1876–1956) – izraelský politik a první židovský starosta města Haifa
 Václav Levý (1820–1870) – český sochař

 ženský tvar s přechýlením
 Ivana Levá (* 1950) – česká politička, poslankyně PSP za KSČM

jiné významy
 Bejsužjok Levý – ruská řeka
 Levý blok – název několika politických uskupení
 Levý Hradec – české raně středověké hradiště
 Levý libertarianismus – politická doktrína
 Levy & Fils – pařížské fotografické studio

viz též
 Levák
 Levi

Externí odkazy 
 Židovská jména

Rozcestníky - příjmení